Вальесильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Население

Примечания

Муниципалитеты Леона